Die 32. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1928/29 statt.

Meister wurden die BSC Young Boys, die damit ihren 6. Meistertitel erringen konnten.

Modus 
Die Serie A wurde in 3 regionale Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bestand aus 9 Mannschaften.

Serie A

Gruppe Ost

Gruppe Zentral

Gruppe West

Finalrunde 

|}

Serie Promotion 
Der FC Töss ist Sieger der Serie Promotion.

Baragge Serie A/Promotion 
Alle Serie-A-Mannschaften (FC Winterthur, FC Aarau und FC Fribourg) gewannen die Barrage und verbleiben in der Serie A.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1929
Fußballsaison 1928/29